Верховодка — термин, который может означать:

 Верховодка — подземные воды, залегающие неглубоко от земной поверхности
 Верховодка обыкновенная — одно из устаревших названий рыбы-уклейки